

Кокшарова — присілок, Комишловський міський округ, Свердловська область
 Кокшарова — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Кокшаровський